Gminy w Czechach:
 Líšnice (powiat Uście nad Orlicą) – gmina w powiecie Uście nad Orlicą
 Líšnice (powiat Praga-Zachód) – gmina w powiecie Praga-Zachód
 Líšnice (powiat Šumperk) – gmina w powiecie Šumperk

Zobacz też:
 Lišnice – gmina w powiecie Most